Alexandra Silk (Long Island, 19 de setembro de 1963) é uma atriz pornográfica, diretora e modelo norte-americana. Como atriz, iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1996, aos 33 anos de idade.

Prêmios

Vitórias
2008 AVN Hall of Fame
2013 XRCO Hall of Fame

Indicações
1999 XRCO Award – Unsung Siren
2000 AVN Female Performer of the Year
2002 AVN Best Anal Sex Scene – Filme para Taken (com Herschel Savage)
2004 AVN Best Actress – Video para Stud Hunters

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Naturais de Long Island (Nova Iorque)